La Classe Glauco est une classe de navires qui fait référence à:
 Classe Glauco, une classe de cinq sous-marins de la Regia Marina ayant participé à la Première Guerre mondiale.
 Classe Glauco, une classe de deux sous-marins de la Regia Marina ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.